NCI est un sigle qui peut signifier :
 Neo Conception International, une entreprise française de développement de jeux vidéo
 Nouvelle Chaîne Ivoirienne, une chaîne de télévision privée en Côte d'Ivoire

